Ditrichaceae är en familj av bladmossor som beskrevs av Karl Gustav Limpricht. Enligt Catalogue of Life ingår Ditrichaceae i ordningen Dicranales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Dicranales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ditrichaceae 211 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Ditrichaceae